Liming steht für

 Liming (Zhaodong), Großgemeinde Liming (黎明镇) der Stadt Zhaodong in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Liming (Ning’er), Gemeinde Liming (黎明乡) im Autonomen Kreis Ning’er in der chinesischen Provinz Yunnan
 Liming (Pingguo), Gemeinde Liming (黎明乡) im Kreis Pingguo im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Liming (Yulong), Nationalitätengemeinde Liming der Lisu (黎明傈僳族乡) im Autonomen Kreis Yulong in der chinesischen Provinz Yunnan
 Liming (Ji’an), Straßenviertel Liming (黎明街道) der Stadt Ji’an in der chinesischen Provinz Jilin
 Liming (Lucheng), Straßenviertel Liming (黎明街道) im Stadtbezirk Lucheng in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Liming (Xiangfang), Straßenviertel Liming (黎明街道) im Stadtbezirk Xiangfang in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Liming (Caolu), Dorf Liming (黎明村) der Großgemeinde Caolu im Stadtbezirk Pudong der chinesischen Stadt Shanghai
 Liming (Dorf), Dorf Liming (黎明村) im Stadtbezirk Jianhua der Stadt Qiqihar in der Provinz Heilongjiang
 Liming (Nomhan), Einwohnergemeinschaft Liming (黎明社区) der Nationalitätengemeinde Nomhan in der Stadt Zalantun der Inneren Mongolei
 Liming (Jianhua), Einwohnergemeinschaft Liming (黎明社区) im Stadtbezirk Jianhua der Stadt Qiqihar in der Provinz Heilongjiang
 die ehemalige chinesische Automarke Liming (Automarke)

Siehe auch:
 Leeming